Eric Roberts Laithwaite (Atherton,  – ) foi um engenheiro eletricista inglês, conhecido como o "pai do Maglev" por seu desenvolvimento do Maglev.

Publicações

Artigos
A Radiation Theory of the Assembling of Moths The Entomologist, June–July 1960, vol.93(1166–1167), pp. 113–117, 133–137 +plate(III)
Eric Laithwaite, "Linear motors for high-speed vehicles", New Scientist, 28 June 1973, p. 802-805
"Eric Laithwaite defies Newton", New Scientist, 14 November 1974, p470
The multiplication of bananas by umbrellas Electrical Review, 20–27 December 1974, pp. 822–824
The bigger they are, the harder they fall Electrical Review, 14 February 1975, pp. 40–42
1975 – A space odyssey Electrical Review, 28 March – 4 April 1975, pp. 398–400
Roll Isaac, roll – Part I Electrical Review, Vol. 204, No. 7, 16 February 1979, pp. 38–41
Roll Isaac, roll – Part II Electrical Review, Vol. 204, No. 11, 16 March 1979, pp. 31–33
Give us a sign Electrical Review, Vol. 207, No. 3, 18 July 1980, pp. 40–42
"Gaze in wonder: an engineer looks at biology", (1988), Speculations in Science and Technology, vol.11(4), 341–345.
The influence of Michael Faraday on power engineering. Power engineering journal, Vol.5, No. 5, September 1991, pp. 209–219

Livros
Propulsion without wheels (1965)
Induction machines for special purposes (1966)
The engineer in wonderland (1967) — The Royal Institution of Great Britain Christmas lectures, 1966/67. With illustrations, including a portrait.
The linear motor and its application to tracked hovercraft (1971)
Linear electric motors (1971) Mills & Boon Monographs and Technical Library
Experiments with a linear induction motor (1971)
Exciting electrical machines (1974)
All things are possible: an engineer looks at research and development (1976)
Transport without wheels ed. (1977)
How to invent (1977) co-written by Meredith Thring
Why does a glow-worm glow? (1977) illustrated by Mike Jackson
Electric energy: its generation, transmission and use (1980) co-written by L.L. Freris
Engineer through the looking glass (1980)— a revised and expanded version of his Royal Institution of Great Britain Christmas lectures, 1974/75. With illustrations, including a portrait.
Invitation to engineering (1984)
Shape is important (1986)
Force: a basic ingredient (1986)
A history of linear electric motors (1986)
Using materials (1987)
Size is vital (1987)
An inventor in the Garden of Eden (1994)

Honrarias
1986 - Prêmio Nikola Tesla IEEE do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos

Ligações externas
Obituary at Keelynet
Obituary of Professor Eric Laithwaite in the Independent
NASA Breakthrough Propulsion Physics Project: COMMON ERRORS:  Gyroscopic Antigravity a NASA page discussing Laithwaite's demonstration.
The Foster-Miller Maglifter project, which has a picture of their linear motor subscale system.
The Royal Institution’s 1974-75 Christmas Lecture video
This is the Heretic program about Eric Laithewaite towards the end of his career. It explains the battle he had trying to get the scientific community to accept or even investigate his ideas.
Repetition of Laithwaite's experiments, with explanations
"How Popperian positivism killed a good-but-poorly-presented theory — Insect Communication by Infrared". Ondwelle: Melbourne. (Dec.2005) — a critique of a "debate" over insects and infrared, in which Laithwaite was cited, and yet partly ignored!
"Critique of the 1977 debate on infra-red 'olfaction' in insects — (Diesendorf v. P.S.Callahan)"; Conference of the Australian Entomological Society; at Orange, NSW, (30 September 2008).
Imperial college 1984 video of Laithwaite's magnetic river in operation

Royal Institution Christmas Lectures
Engenheiros eletricistas do Reino Unido
Entomólogos da Inglaterra
Professores do Imperial College London
Professores da Universidade de Sussex
Alunos da Universidade de Manchester
Zoólogos do século XX